Komine ist der Familienname folgender Personen:

 Takayuki Komine (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Takuya Komine (* 1988), japanischer Fußballspieler